Résultats détaillés de l’édition 1924 du championnat de tennis de Wimbledon qui est disputée du 23 juin au .

Palmarès

Simple messieurs 
Finale : Jean Borotra  bat René Lacoste  6-1, 3-6, 6-1, 3-6, 6-4

Simple dames

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1924
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1924
Tennis en 1924